Timmiannguit bezeichnet:
 Timmiannguit (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Timmiannguit (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Timmiannguit (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland